Тиффани Киара Хейз (; род. 20 сентября 1989 года, Форт-Полк-Саут, штат Луизиана, США) — американская профессиональная баскетболистка, выступающая в женской национальной баскетбольной ассоциации за команду «Атланта Дрим», которой и была выбрана на драфте ВНБА 2012 года во втором раунде под 14-м номером. Играет на позиции атакующего защитника.

Ранние годы 
Тиффани родилась 20 сентября 1989 года в городе Форт-Полк-Саут (штат Луизиана) в семье Ренарда и Дороти Хейз, у неё есть два брата, Джеррон и Донтей, и сестра, Латиша. Выросла же она в городе Уинтер-Хейвен (штат Флорида), где училась в одноимённой средней школе, в которой выступала за местную баскетбольную команду.

Студенческая карьера

Профессиональная карьера

Примечания

Ссылки 
 Профайл на сайте WNBA.com
 Профайл на сайте USA Women's National Team
 Статистика в WNBA на сайте Basketball-reference.com
 Студенческая карьера в NCAA на сайте uconnhuskies.com

Баскетболисты США
Баскетболисты Азербайджана
Игроки «Атланта Дрим»
Игроки ЖБК «Хапоэль» Ришон-ле-Цион
Игроки ЖБК «Бешикташ»
Игроки ЖБК «Мерсин»
Игроки ЖБК «Маккаби Бнот» Ашдод
Игроки ЖБК «Польковице»
Игроки БК «Авенида»
Игроки сборной США по баскетболу
Игроки сборной Азербайджана по баскетболу
Выпускники Коннектикутского университета
Игроки Коннектикут Хаскис (баскетбол, женщины)